Владимир Анатольевич Харин (13 сентября 1964, Воронеж) — советский и российский футболист, выступавший на позиции нападающего, российский футбольный тренер. Сыграл 10 матчей в высшей лиге СССР.

Биография 
Воспитанник воронежской СДЮШОР № 15 «Буран», первый тренер — Николай Сергеевич Бегин, также тренировался под руководством Серафима Андронникова, Владимира Мануйлова, Короткова. С 1981 года выступал за дубль воронежского «Факела». В 1982 году сыграл 2 матча и забил один гол во второй лиге в составе воронежской «Стрелы», затем снова играл за дубль «Факела». В основном составе команды дебютировал в период её выступлений в высшей лиге — 14 апреля 1985 года в матче против одесского «Черноморца», выйдя на замену на 80-й минуте вместо Владимира Рожина. Всего в высшей лиге сыграл 10 матчей, из них только один матч отыграл полностью. По окончании сезона 1985 года покинул команду.

В 1986 году выступал за липецкий «Металлург», стал победителем зонального турнира второй лиги, а в матче Кубка СССР установил клубный рекорд, забив четыре гола в ворота майкопской «Дружбы» (6:2). Затем в течение трёх сезонов играл за воронежский «Буран» в соревнованиях коллективов физкультуры, а в 1990 году выступал с этой командой во второй низшей лиге. В 1991 году играл за тамбовский «Спартак».

После распада СССР выступал за команды второй лиги России — «Иргиз», «Спартак» (Анапа) и «Локомотив» (Лиски), забил в этом турнире более 120 голов. В составе «Локомотива» (Лиски) стал автором 104 голов в первенствах России. В «Иргизе» и «Локомотиве» был капитаном команды. Завершил спортивную карьеру в возрасте 36 лет.

После окончания карьеры работал тренером любительских коллективов Воронежской области, а также детским тренером в школе «Факела».

Примечания

Ссылки 
 
 Владимир Харин: «Не жалею, что все так сложилось»
 ВЛАДИМИР ХАРИН — С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Стрела» Воронеж
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Буран»
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Иргиз»
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Локомотив» Лиски